El término cilindro puede referirse a:

 Cilindro (geometría), una figura geométrica formada por la revolución de un rectángulo.
 Cilindro (motor), recinto por donde se desplaza un pistón.
 Cilindro, en informática, es un conjunto de pistas organizadas horizontalmente en un disco duro.
 Cilindro de fonógrafo, el primer método de grabación y reproducción de registros sonoros.
 Cilindro (escultura), obra de arte de Tom Carr ubicada en Barcelona.
 Cilindro hidráulico, son actuadores mecánicos que son usados para dar una fuerza a través de un recorrido lineal.
 Pico Cilindro, una montaña situada en el Pirineo, al lado del Monte Perdido, en Aragón
 Cilindro de gas, o tanque de gas.
 Cilindro urinario, se trata de unos moldes proteicos de forma cilíndrica, de los túbulos renales, que aparecen en los análisis de orina, en ciertas enfermedades. Hay de varios tipos: cilindros hialinos, céreos, granulosos, etc.
 Cilindro, parte del mecanismo de un instrumento de viento-metal.